Bludschen ist eine deutsche Ortsbezeichnung:

 Bludschen, bis 1928 Groß Bludszen, 1928 bis 1936 Bludszen, 1938 bis 1945 Forsthausen, Kreis Goldap, Ostpreußen: seit 1945 Bludzie Wielkie, Dorf im Powiat Gołdapski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Bludschen, bis 1936 Bludszen, 1938 bis 1946 Vierhöfen (Ostpr.), Kreis Pillkallen/Schloßberg, Ostpreußen, seit 1946: Fewralskoje (Kaliningrad, Krasnosnamensk), Siedlung im Rajon Krasnosnamensk, Oblast Kaliningrad, Russland